Bialla steht für 

 Bialla, 1938 bis 1945 Gehlenburg, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Biała Piska, Stadt im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren,  Polen
 Bialla, historischer Name von Adlig Bialla, 1938 bis 1945 Bleichenau, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Biała Giżycka, Weiler im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bialla, bis 1903 Name von Billstein, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Biała Olecka, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 
 Bialla (Papua), eine Stadt in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Biała
 Bjala